Menkib est le nom traditionnel parfois donné à plusieurs étoiles :
 ξ Persei ;
 β Pegasi.

Voir aussi 

 Liste de noms traditionnels d'étoiles
 Menkhib

Homonymie stellaire